Alavaara (Gällivare), dorp in Gällivare (gemeente)
Alavaara (Kiruna), dorp in Kiruna (gemeente)
Alavaara (Pajala), dorp in Pajala (gemeente)
Allavaara, dorp in Gällivare (gemeente)
Alalahti, dorp in Kiruna (gemeente).